Марья́новка () — посёлок городского типа в Луцком районе Волынской области Украины. Центр Марьяновской поселковой общины.

Географическое положение 
Находится на реке Гнилая Липа (приток реки Стырь).

История 
Колония Мусин входила в состав Гороховской волости Владимир-Волынского уезда Волынской губернии Российской империи. После советско-польской войны селение осталось в составе Волынского воеводства Польши и в 1921 году получило название Марьяновка.

В 1924 году при строительстве железной дороги Луцк - Львов здесь была построена станция Горохов.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941 - 1944 гг. селение было оккупировано немецкими войсками.

В 1953-1955 гг. здесь был построен маслосыродельный завод, в 1957 году - плодоконсервный завод.

В 1974 году здесь действовали сахарный комбинат, плодоконсервный завод и сыродельный завод.

В январе 1989 года численность населения составляла 2892 человека.

В 1990е годы плодоконсервный завод был закрыт.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся здесь сахарного завода и сыродельного завода. К концу 1990х годов сыродельный завод был превращён в молокоприёмный пункт, а затем прекратил существование.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 2 807 человек.

Транспорт 
Здесь находится железнодорожная станция Горохов на линии Львов — Луцк Львовской железной дороги.

Экономика 
 хлебоприёмное предприятие

Примечания 

Посёлки городского типа Волынской области